Deze lijst omvat voetballers die bij de Belgische club KRC Genk spelen of gespeeld hebben. De spelers zijn gerangschikt volgens alfabet.
(update tot 17 april 2020)

Genk, KRC
KRC Genk
Spelers